Osoby o tym nazwisku:
 Ryszard Jędrak – polski inżynier architekt
 Stanisław Jędrak – polski nauczyciel, żołnierz podziemia
 Teresa Jędrak – polska lekkoatletka